Manzano est un nom pouvant correspondre à plusieurs personnes ou lieux :

Toponymie 

 Manzano une ville italienne
 Salinas del Manzano, une commune espagnole
 , montagnes au Nouveau-Mexique aux États-Unis.

Patronyme 

 Juan Francisco Manzano (1797-1854), poète cubain né esclave
 Julien Manzano (1937-2023), footballeur français
 José María Álvarez del Manzano (1937-), politicien espagnol
 Manuel Manzano (1941-), coureur cycliste espagnol
 Gregorio Manzano (1956-), footballeur espagnol
 Ian Manzano (1975-), hockeyeur canadien
 Jesús Manzano (1978-), cycliste espagnol
 Yasek Manzano Silva (1980-), compositeur et trompettiste cubain
 Leonel Manzano (1984-), athlète américain
 Elisa Manzano (1985-), volleyeuse italienne